Charles Chiniquy (1809-1899) est un prêtre catholique canadien qui s'est converti au presbytérianisme.
Gerry Chiniquy (1912-1989) est un réalisateur et acteur américain.